Сборная Финляндии по шахматам представляет Финляндию на международных шахматных турнирах. Контроль и организацию осуществляет шахматная федерация Финляндии. Наивысший рейтинг сборной — 2502 (2011).

Международные турниры

Статистика

Состав сборной

Состав сборной 2012

Гвардейцы 
Чаще других за сборную выступали: 
 На шахматных олимпиадах: Хейкки Вестеринен (19 раз)
 На командных чемпионатах Европы: Томи Нюбак и Мика Карттунен (по 5 раз)

Достижения

Индивидуальный зачёт 
Наиболее успешные игроки сборной:
 На шахматных олимпиадах: Юрьё Рантанен  2-я доска (1980) 2  2-я и резервная доска (1978, 1972)
 На командных чемпионатах Европы: Томи Нюбак  1-я доска (2009)  1-я доска (2005)

Примечания

Ссылки 

Ш
Ф
Шахматы в Финляндии